L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Marcel Granollers et Marc López celle de double.

Faits marquants

Place dans le calendrier 
Rome et Madrid ont échangé de place dans le calendrier. Le tournoi italien se déroule dorénavant une semaine plus tard. Gardant la même importance, Rome redevient le dernier grand tournoi de préparation avant Roland Garros (un précédent échange avait eu lieu en 2000). Redevenant donc le  (au lieu du ) Masters 1000 de la saison ; comme c'était le cas entre 1990 et 1999.

Forfaits 
L'Espagnol David Ferrer (fièvre) et le Français Gaël Monfils (maladie) déclarent forfait avant le tournoi, ils sont respectivement remplacés par Carlos Berlocq et Adrian Mannarino.

La finale du double est remportée par forfait car Andy Roddick souffre de l'épaule droite.

Pendant le tournoi 
Richard Gasquet se hisse jusqu'en demi-finale en battant notamment Roger Federer en huitièmes au terme d'un match de haut niveau remporté après 2h20 de lutte en 3 sets dont 2 tie-break. C'est seulement la  qu'il parvient à se défaire du Maestro.

Novak Djokovic bat Andy Murray en demi-finale au terme d'un match très serré où l'Écossais a servi pour le match dans le .

Rafael Nadal subit sa  consécutive en finale d'un tournoi sur terre battue et sa  de l'année en finale d'un Masters 1000, à chaque fois face à Novak Djokovic. Ce dernier poursuit son début d'année exceptionnel avec 37 matchs remportés sans la moindre défaite. Rafael Nadal devient, quant à lui, le  de l'histoire à atteindre la finale de 5 Masters 1000 consécutifs.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit de son  et du  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il remporte Rome et soulève ainsi son  de la saison, en 7 participations. 

En double, la paire américaine John Isner/Sam Querrey remporte le titre en battant en finale et par forfait leurs compatriotes Mardy Fish/Andy Roddick.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2011) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Sport en Italie en 2011
Rome
Tennis en mai 2011